Termin MTNX ima više značenja.

 2-Hidroksi-3-keto-5-metiltiopentenil-1-fosfatna fosfataza, enzim
 -{Four-cross}-